Го́род Змеиногорск — муниципальное образование со статусом городского поселения и административно-территориальное образование (город районного значения) в Змеиногорском районе Алтайского края России.

Административный центр — город Змеиногорск.

История 
Муниципальное образование со статусом городского поселения было образовано 10 декабря 2008 года  после упразднения городского округа и преобразования его в городское поселение, включённое в состав Змеиногорского муниципального района.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 11155 человек, в том числе 5190 мужчин, 5964 женщины и 1 Рогов. Городское население — 10955 человек (5089 мужчин и 5866 женщин), сельское — 200 человек (102 мужчины и 98 женщин).

Состав 
Городское поселение включает (город районного значения подчиняет себе) 2 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 

Городские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Змеиногорского района